Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier I, se dispute à Hilton Head du  au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1996
Tennis en avril 1996